Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior (Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1973) é um médico e político brasileiro filiado ao Progressistas (PP).

Política 
Em 2018 foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Deputados federais do Brasil pelo Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Membros do Progressistas do Rio de Janeiro